Rosa 'Pink Robusta' — сорт роз, относится к классу Шрабы.

Биологическое описание 
Кусты раскидистые, мощные, прямостоячие, высотой 150—185 см, шириной около 100—150 см.

Листья сложные, тёмно-зеленые, глянцевые, крупные (17—18 × 10—11 см), листочков 5—7.

Соцветия зонтиковидные, цветков в соцветии 5—18 штук.

Цветки в кистях, 6—8(10) см в диаметре, розовые, полумахровые. Продолжительность цветения одного цветка 6—8 дней, одного соцветия — 15—18 дней, одного куста — 20—25 дней.

Аромат от умеренного до сильного.

Цветение повторное.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 3b (−34.4 °C… −37.2 °C) до 9b (−1.1 °C… −3.9 °C).

Сорт очень устойчив к вредителям и болезням. Цветки устойчивы к выгоранию и неблагоприятным метеорологическим условиям. Наиболее целесообразно выращивать в качестве высокого кустарника без опоры, в виде высоких бордюров и изгородей.

Болезни и вредители

Происхождение 
Информация о происхождении противоречива.

По данным Marie-Therese Haudebourg:

По другим данным является розовой формой Rosa 'Robusta'.

Награды 
 RNRS Certificate of Merit 1987.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Pink Robusta ®' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии

Pink Robusta ®